Oliveira — árvore que produz a azeitona
 Oliveira (família) — apelido de família

Topônimos

 Oliveira (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante
 Oliveira (Arcos de Valdevez) — freguesia no concelho de Arcos de Valdevez
 Oliveira (Barcelos) — freguesia no concelho de Barcelos
 Oliveira (Mesão Frio) —  freguesia no concelho de Mesão Frio
 Oliveira (Póvoa de Lanhoso) — freguesia no concelho de Póvoa de Lanhoso
 Oliveira de Azeméis
 Oliveira de Frades
 Oliveira do Douro (Cinfães) — freguesia no concelho de Cinfães, Portugal
 Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) — freguesia no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal
 Oliveira do Hospital
 Oliveira do Mondego — freguesia no concelho de Penacova
 São Pedro de Oliveira — freguesia no concelho de Braga
 Oliveira do Bairro — cidade 
 Oliveira do Bairro (freguesia) — freguesia no concelho de Oliveira do Bairro

 Oliveira (Minas Gerais) — município de Minas Gerais
Oliveira Fortes — município de Minas Gerais
Oliveira de Fátima — município do Tocantis

Outros
 Jamelão ou azeitona — nome popular da fruta Syzygium cumini

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguação